Brookesia ramanantsoai is een kameleonsoort uit het geslacht kortstaartkameleons (Brookesia).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Brygoo & Domergue in 1975. De soortaanduiding ramanantsoai is een eerbetoon aan Guy A. Ramanantsoa. Brookesia ramanantsoai behoort tot de B. minima-geslachtengroep.

Fylogenie
Aan de hand van mitochondriaal DNA werd de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia gemaakt, waarin Brookesia ramanantsoai werd opgenomen:

Verspreiding en habitat
De soort is endemisch in Madagaskar en komt voor in het oosten van het eiland. De habitat bestaat uit tropische en subtropische bossen. Brookesia ramanantsoai blijft relatief klein en leeft in de strooisellaag tussen de bladeren. 's Nachts wordt geschuild in de lagere delen van struiken van het bos. De kameleon is aangetroffen van zeeniveau tot op een hoogte van 1300 meter boven zeeniveau.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is de beschermingsstatus 'bedreigd' toegewezen (Endangered of EN). Het leefgebied zou een oppervlakte van 679 km² bedragen.

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status bedreigd